Point of no Return ( für Punkt ohne Wiederkehr) steht für:
 Point of no Return, allgemeines Konzept für einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt
 Point of No Return (Band), brasilianische Hardcore-Band
 Point of No Return, Theaterstück der israelischen Regisseurin Yael Ronen, siehe Yael Ronen#Point Of No Return (2016)

Filme:
 Point of No Return (1976), kanadischer Science-Fiction-Film von Ed Hunt (1976)
 Point of No Return, deutscher Titel Codename: Nina, US-amerikanischer Thriller von John Badham (1993)
 Point of No Return (1994), australischer Thriller von Vincent Monton (1994)
 Point of No Return (2018), irisch-amerikanischer Thriller von Kevin Glynn (2018)

Musikalben:
 Point of No Return (Frank-Sinatra-Album), Album von Frank Sinatra (1962)
 Point of No Return (Those-Damn-Crows-Album), Album der Rockband Those Damn Crows (2020)